Andrea Stella ist der Name folgender Personen:

* Andrea Stella (Maler) (* 1950), italienischer Maler 
 Andrea Stella (Ingenieur) (* 1971), italienischer Motorsporttechniker
 Andrea Stella (Schachspieler) (* 1993), italienischer Schachspieler